Петровский сельский совет () — входит в состав
Глобинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Петровка.

История 
 1928 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Петровка 
 с. Турбаи

Примечания